Значения:

 Кибо — японское слово () означающее — «Надежда»;
 «Кибо» — японский модуль Международной космической станции;
 Кибо — название главной вершины вулкана Килиманджаро в Африке.